Inchiostro di china o inchiostro cinese – tipo d'inchiostro 
 Amaro o Elisir di china – bevanda alcoolica a base di corteccia di Cinchona (China)

Astronomia 
 1125 China – asteroide della fascia principale

Botanica 
 China (Cinchona) – pianta arborea delle Ande

Cinema 
 Cina (China) – film statunitense del 1943 diretto da John Farrow

Fumetto 
 China (Inque) – personaggio del cartone animato Batman of the Future

Geografia 
 China – esonimo di Cina in varie lingue

 Giappone
 China – comune del distretto di Ōshima, prefettura di Kagoshima

 Messico
 China – comune dello stato di Nuevo León

 Stati Uniti d'America
 China – città della Contea di Kennebec, Maine
 China – città della Contea di Jefferson, Texas
 China Grove – città della Contea di Bexar, Texas

Musica 
 China – gruppo musicale heavy metal svizzero
 China – album di Vangelis del 1979
 China – singolo di Tori Amos del 1992, dall'album Little Earthquakes
 Piatto China – componente della batteria
 China – singolo di Anuel AA, Daddy Yankee, Karol G e Ozuna, J Balvin del 2019

Sport 
 Ademir Ueta (1949) – calciatore brasiliano noto con lo pseudonimo di China
 Fernando Lisboa Lopes (1992) – calciatore brasiliano noto con lo pseudonimo di China
 Henrique Valmir da Conceição (1959) – calciatore brasiliano noto con lo pseudonimo di China
 José Ricardo da Silva (1939 – ...) – calciatore brasiliano noto con lo pseudonimo di China

Altri progetti 

gn:China